Cante...se Puder! é um programa da SIC apresentado por Andreia Rodrigues e César Mourão. O programa pretende aliar a música ao medo, à coragem e ao divertimento. O programa estreou no dia 28 de Julho de 2013 uma semana depois do final do Splash! Celebridades.

Programa
O objetivo do programa é aliar a música ao medo, à coragem e ao divertimento.
Os concorrentes são desafiados a cantar as suas músicas favoritas nas circunstâncias mais hilariantes e inesperadas. Testam as suas cordas vocais enquanto se deparam com os seus piores medos.
Os desafios incluem, ter de cantar nas mais diversas situações: enquanto mergulham num tanque cheio de cobras, enquanto fazem depilação a cera, ou enquanto põem as mãos, os pés e até a cabeça em caixas que contêm as mais variadas espécies de animais.
Antes de cada prova, os apresentadores avisam os concorrentes: “aconteça o que acontecer, não pode parar de cantar”.
As provas dos 6 concorrentes são avaliadas pelo público presente em estúdio. As diversas rondas são eliminatórias e os três finalistas disputam um jogo final: Têm de cantar em cima de uma roda giratória que aumenta de velocidade e inclinação à medida que o tempo passa. O concorrente que aguentar mais tempo em cima da roda ganha o prémio final.
Todas as semanas, dois convidados muito especiais, conhecidos e acarinhados pelo grande público fazem também algumas das provas.

Convidados Famosos
Todas as semanas, dois convidados muito especiais, conhecidos e acarinhados pelo grande público fazem também algumas das provas.
Na primeira emissão transmitida no dia 28 de Julho de 2013 os convidados foram Nelson Rosado e Sérgio Rosado da dupla de cantores Anjos.
Na segunda emissão transmitida no dia 4 de Agosto de 2013 os convidados foram os cantores Mónica Sintra e Toy.
Na terceira emissão transmitida no dia 11 de Agosto de 2013 os convidados foram os irmãos Romero: a apresentadora Merche Romero e o cantor Oscar Romero.
Na quarta emissão transmitida no dia 18 de Agosto de 2013 os convidados foram Mico da Câmara Pereira e a cantora Dora
Na quinta emissão transmitida no dia 25 de Agosto de 2013 os convidados foram Ricardo Guedes e Carolina Torres.
Na sexta emissão transmitida no dia 1 de Setembro de 2013 os convidados foram Fernando Rocha e o cantor André Sardet.
Na sétima emissão transmitida no dia 8 de Setembro de 2013 os convidados foram os atores Pedro Granger e Heitor Lourenço.
Na oitava emissão transmitida no dia 15 de Setembro de 2013 os convidados foram os atores FF e Vanessa Silva.
Na nona emissão transmitida no dia 22 de Setembro de 2013 os convidados foram Wanda Stuart e Henrique Feist.
Na décima emissão transmitida no dia 29 de Setembro de 2013 os convidados foram a cantora Romana e o ator Rogério Samora.

Ligações externas 
 Site oficial
 Facebook oficial

Programas da SIC
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2013
Fremantle (empresa)
Programas de televisão em língua portuguesa